IMS steht für:
 International Military Staff, siehe NATO #Internationaler Militärstab
 Inoffizieller Mitarbeiter Sicherheit des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, siehe Inoffizieller Mitarbeiter #IM-Kategorien
 International Monitoring System, weltweites Überwachungssystem für Kernexplosionen, siehe Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen #Aufgaben
 International Mountain Summit, jährlicher Alpinistenkongress in Brixen
Indianapolis Motor Speedway, Motorsportrennstrecke in Speedway, Indiana
Interessensorientierte Mittelschule in Österreich
 Internationales Magazin für Sicherheit, deutsches sicherheitspolitisches Magazin
 International Measuring System, Bewertungssystem im Regattasport

Informatik:
 Information Management System, ein Transaktionsmonitor und hierarchisches Datenbanksystem der Firma IBM
 Instant Messaging, eine Kommunikationsmethode für „sofortige Nachrichtenübermittlung“
 Internet Map Server
 IP Multimedia Subsystem, ein auf 3GPP-Standards beruhendes Telekommunikationssystem zur Integration von mobilen Sprachdiensten und Internetfunktionen
IMS Content Packaging, eine Spezifikation, die ein Datenformat für E-Learning beschreibt
 Informatikmittelschule, ein Schultyp in der Schweiz

Technik und Wissenschaft:
 Indian Mathematical Society, Indische Mathematik Gesellschaft in Pune
 Indian Mining School, Indische Bergbauschule in Dhanbad
 Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme in Duisburg, siehe Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme
 Institut für Mikroelektronik Stuttgart (IMS CHIPS), Institut für Mikroelektronik Stuttgart
 Insulated Metal Substrate, ein metallischer Träger elektronischer Schaltungen, siehe Direct Bonded Copper
 Intelligent Munitions System, ein in Entwicklung befindliches Waffensystem
 International Musicological Society, Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft
 Ionen-Mobilitäts-Spektrometer, ein Gerät zur chemischen Analyse
 Irish Mathematical Society

Wirtschaft:
 IMS Health, ein US-amerikanisches Marktforschungs-Unternehmen in der Pharmabranche
 IMS Connector Systems, ein Hersteller von Kommunikationsprodukten aus Löffingen (früher: IMS – Johann Morat und Söhne)
 IMS Global Learning Consortium, Organisation bzw. ein Konsortium zur Spezifikation von E-Learning-Content
 IMS International Metal Service, französisches Stahlhandelsunternhemen
 Integriertes Managementsystem, ein Managementsystem, das mehrere Bereiche (z. B. Qualität und Umweltschutz) beinhaltet

Ims ist der Familienname folgender Personen:
 Gry Tofte Ims (* 1986), norwegische Fußballspielerin

ims steht für:
 Marsische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Marser (Italien)

Abkürzung